Tutto in 24 ore (The Layover) – programma televisivo enogastronomico
 Un uragano all'improvviso (The Layover) – film del 2017 diretto da William H. Macy